Stará pošta (nebo též Na Staré poště apod.) je označení budov či usedlostí v mnoha místech. 
 Stará pošta (Nový Jičín)
 Stará Pošta (Kovalovice), stará pozořická pošta
Hostinec Na Staré poště (Zahrádky) 
 Dům Na Staré poště (Rokycany) 
 Stará turecká pošta (Skopje)

Související články 
 Stará hospoda

Poštovní úřady